Cascalheira (Três Lagoas), ponto turístico de Três Lagoas;
Povoado da cidade de Pé de Serra, fundado pelo ex-Vereador Antonio Lisboa Carneiro Oliveira.

Ver também

Desambiguações de topônimos